Kallosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kallosaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Kallosaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Kallosaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Kallosaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar